Арна́к-Помпаду́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 55 км на південь від Ліможа, 34 км на північний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 594 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1140,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Арнак-Помпадур на сайті французького Національного інституту географії
 Арнак-Помпадур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арнак-Помпадур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез